NGC 4341 (другие обозначения — IC 3260, UGC 7472, MCG 1-32-42, ZWG 42.76, VCC 672, PGC 40280) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4341
Дева (созвездие)